

Patronyme 

 Alain Millerand (né en 1953), peintre et illustrateur français
 Alexandre Millerand (1859-1943), homme politique français, Président de la République
 Jeanne Millerand (1864-1950), épouse du précédent

Toponyme 

 Île Millerand, île de l'Antarctique, nommée d'après le président Millerand